Острожский — русская фамилия; имеет женскую форму . Может также быть топонимом.

Известные носители 
 Острожский, Александр Васильевич (1570 или 1571—1603) — один из последних князей Острожских, воевода волынский, староста переяславский.
 Острожский, Василий Федорович (?—1461) — русский князь и меценат Великого княжества Литовского.
 Острожский, Илья Константинович (1510—1539) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 Клирик Острожский — украинский писатель-полемист конца XVI — начала XVII века.
 
 Острожский, Михаил Иванович (ок. 1450—1501) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, удельный князь Острожский, староста луцкий и маршалок Волынской земли.
 Фридрих Острожский — авантюрист, участвовавший в 1434 году в походе гуситов.
 Острожский, Януш (ок. 1554 — ум. 1620) — последний из князей Острожских, старший сын воеводы киевского князя Константина Константиновича и Софии Тарновской.



Топонимы 
 Острожский район — административная единица на юге Ровненской области Украины, с центром в городе Острог.

Другое 
 Острожский замок — замок, расположенный в районном центре Остро́г, Ровненской области, Украина.
 167-й пехотный Острожский полк — пехотное подразделение Российской императорской армии.